Schräder ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Schräder (1900–1971), deutscher Bischof
 Theodor Schräder (1904–1975), deutscher Fischereibiologe und Limnologe